B2G peut faire référence à :
 Business to government ou marketing du secteur public ;
 Boot to Gecko, la première appellation du système d'exploitation mobile Firefox OS développé par la Mozilla Foundation.